

Films 
Stranded (1916), een film van Will Louis
Stranded (1935), een film van Frank Borzage
Stranded (1976), een film van Earl Bellamy
Stranded (1986), een film van Rod Daniel
Stranded (1987), een film van Fleming B. Fuller
Stranded (2001), een film van María Lidón
Stranded (2002), een film van Charles Beeson
Stranded (2013), een film van Roger Christian
Stranded (2014), een film van Aman Anand

Muziek 
Stranded (Agnes Carlsson), een single van Agnes Carlsson
Stranded (Curved Air), een single van Curved Air